Nagy Sándor (i. e. 356–323) makedón uralkodó
Nagy Sándor
 Nagy Sándor (1809–1883) római katolikus plébános
 Nagy Sándor (1824–1900) református lelkész, az 1848-as szabadságharcban tüzérfőhadnagy, Gábor Áron hadsegéde
 Nagy Sándor (1827–1866 után) magyar és amerikai szabadságharcos
 Nagy Sándor (1831–1878) főiskolai tanár
 Nagy Sándor (1835–1897) református lelkész
 Nagy Sándor (1836–1919) író, ügyvéd, lapszerkesztő
 Nagy Sándor (1838–1898) római katolikus plébános
 Nagy Sándor (1844–1918) könyvtáros, gyorsíró
 Nagy Sándor (1846–1923) törvényszéki bíró, író
 Nagy Sándor (1853–1909) tanítóképző-intézeti tornatanár
 Nagy Sándor (1858–1886) irodalomtörténész, kézirattáros
 Nagy Sándor (1859–1934) ügyvéd és országgyűlési képviselő
 Nagy Sándor (1860–1903) református tanító
 Nagy Sándor (1860–1925) asztalnok, Ferenc József-rend lovagja, jogi szakíró, közgazdasági szakíró, lapszerkesztő, ügyvéd
 Nagy Sándor (1861–1902) ügyvéd, lapszerkesztő
 Nagy Sándor (1868–1950) festő, grafikus, iparművész
 Nagy Sándor (1875–1940) tanár, szerkesztő
 Nagy Sándor színész.
 Nagy Sándor (1877–1963) irodalomtörténész
 Nagy Sándor (1886–1965) református lelkész, levéltáros
 Nagy Sándor (1896–1954) romániai magyar református lelkész, lapszerkesztő, egyházi és társadalomtudományi író
 Nagy Sándor színész. 
 Nagy Sándor (1905–1970) állami díjas kertészmérnök
 Nagy Sándor (1916–1994) pedagógus
 Nagy Sándor (1922–1990) Kossuth-díjas újságíró, író
 Nagy Sándor (1923–2017) szobrász
 Nagy Sándor (1923) romániai magyar színész, díszlettervező
 Nagy Sándor (1940) sportlövő, edző
 Nagy Sándor (1941–2020) Sólyom-Nagy Sándor operaénekes eredeti, pályája elején használt neve
 Nagy Sándor (1944) vitorlázógép pilóta, irodalomtörténész
 Nagy Sándor (1944) közgazdász, bankár
 Nagy Sándor (1945–2011) fizikus, csillagász
 Nagy Sándor (1946–2015) politikus, szakszervezeti vezető
 Nagy Sándor jugoszláviai magyar régész
 Nagy Sándor (1949) műfordító, vegyész, kerékpáros szakíró
 Nagy Sándor (1950) hegymászó, sportvezető, civilben mezőgazdasági gépészmérnök
 Nagy Sándor (1952) brácsaművész
 Nagy Sándor (1956) autóversenyző
 Nagy Sándor (1956) üzemmérnök, országgyűlési képviselő
 Nagy Sándor (1959) szobrász
 Nagy Sándor (1960) politikus, országgyűlési képviselő
 Nagy Sándor (1960) úszó
 Nagy Sándor (1967) labdarúgó (FTC)
 Nagy Sándor (1972) labdarúgó, labdarúgóedző
 Nagy Sándor (1974) labdarúgó (Vasas, Haladás, Tatabánya)
 Nagy Sándor (1976) televíziós műsorvezető
 Nagy Sándor (1980) színész
 Nagy Sándor (1985) labdarúgó (Ungvár, Nagyvárad, Honvéd, Gyirmót, Debrecen)
 Nagy Sándor (1988) labdarúgó

hasonló nevűek
 Nagysándor József (1803–1849) honvéd vezérőrnagy, az aradi vértanúk egyike
 Nagy Sándor János (1897-1953) festő, szobrász, rajztanár 
 Nagy Sándor Béla (1902–1983) református lelkész, teológus
 Nagy Sándor Tibor (1959–2018) biológus, a Nagyerdei Kultúrpark igazgatója

Jegyzetek